Вильге́льм () — мужское имя германского происхождения. Сложено из древненемецких слов willio (воля, решительность) и helm (шлем, защита). Уменьшительной формой является Вилли, Вилл. Женские формы имени: Вильгельма (), Вильгельмина (, ), Вильма ().

 Иноязычные варианты 
  — 
  — , 
  — Гулье́льмо
  — Вильхьяльмур
  — Гилье́рмо, 
  — Гильерме
  — 
  — Ви́льмош
  — Гуилиельмус
  — Вилиам
  — Вильями
  — Гилье́м

 Персоналии 
 Вильгельм, Вилли (1958) — нидерландский дзюдоист.
 Вильгельм Гримм (1786—1859) — немецкий писатель, младший брат Якоба Гримма, входящий в писательский дуэт Братья Гримм
 Вильгельм, герцог Сёдерманландский
 Вильгельм, граф де Мортен
 Вильгельм, эрцгерцог Австрийский
 Вильгельм (архиепископ Майнца)
 Вильгельм (герцог Австрии)
 Вильгельм (герцог Баварии)
 Вильгельм (герцог Курляндии)
 Вильгельм (герцог Люнебурга)
 Вильгельм (герцог Юлих-Бергский)
 Вильгельм (герцог Юлих-Клеве-Бергский)
 Вильгельм (граф фон Веймар-Орламюнде)
 Вильгельм (кронпринц Прусский)
 Вильгельм (ландграф Гессен-Филипсталя)
 Вильгельм (маркграф Северной марки)
 Вильгельм цу Вид
 
 
 
 
 
 
 Вильгельм VII (1651—1670) — ландграф Гессен-Касселя.
 
 Вильгельм Август Саксен-Эйзенахский
 Вильгельм Аделин
 Вильгельм Альберт, 5-й герцог Урах
 Вильгельм Английский
 Вильгельм Баденский
 Вильгельм Бранденбургский
 Вильгельм Брауншвейгский
 Вильгельм Булонский
 Вильгельм Буржский
 Вильгельм Вид
 Вильгельм Генрих Саксен-Эйзенахский
 Вильгельм Гессен-Кассельский
 Вильгельм Гессенский и Прирейнский
 Вильгельм Длинный Меч
 Вильгельм Ипрский
 Вильгельм Клитон
 Вильгельм Кристоф (ландграф Гессен-Гомбурга)
 Вильгельм Малавальский
 Вильгельм Мекленбургский
 Вильгельм Омальский
 Вильгельм Опавский
 Вильгельм Парижский
 Вильгельм Саксен-Веймарский
 Вильгельм Стейниц
 Вильгельм Тирский
 Вильгельм Франц Габсбург-Лотарингский
 Вильгельм Эрнест Саксен-Веймар-Эйзенахский
 Вильгельм Эрнст Саксен-Веймарский
 Вильгельм де Альбини
 Вильгельм де Корбейль
 Вильгельм де Мойон
 Вильгельм де Румар
 Вильгельм де Сен-Кале
 Вильгельм д’Эврё
 Вильгельм из Апулии
 Вильгельм фон Урах
 Вильгельм фон Фримерсхайм
 См. также 
 Вильгельм Людвиг
 Вильгельм Фридрих
 Вильгельм Монферратский
 Вильгельм Нормандский
 Вильгельм Оранский
 Вильгельм Прусский
 Фридрих Вильгельм
 Вильгельм Телль (значения)
 Вильгельм де Варенн
 Вильгельмина
 Вильгельм Кордес и сыновья Вильгельм (фамилия)
 Вильгальм

Мужские имена
Имена германского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена

Примечания